

Patronyme
 Emmanuelle Latraverse, journaliste, reporter puis chef du bureau parlementaire à Ottawa et animatrice à la Société Radio-Canada.
 Guy Latraverse, impresario, producteur et agent d'artistes québécois, frère de Louise.
 Louise Latraverse, actrice québécoise, sœur de Guy.
 Plume (Michel) Latraverse, chanteur, auteur-compositeur et écrivain québécois.
 Zoé Latraverse, actrice québécoise.

Homonymie de patronyme